Annamammad Mammadov (* 1970; † November 2010 in Deutschland) war ein turkmenischer Diplomat.

Mammadov war in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre der turkmenische Botschafter in Aserbaidschan gewesen. 2009 wurde er wegen einer Lebererkrankung in Istanbul operiert. Nachdem Mammadov zuletzt unter einer Verschlechterung seines Gesundheitszustandes litt, wurde er nach Deutschland gebracht. Dort stellten Ärzte ein schwerwiegendes Nierenleiden fest, infolgedessen Mammadov November 2010 an Nierenversagen starb.

Weblinks 
 Turkmenistan’s ambassador to Azerbaijan Annamammad Mammadov dies, 13. November 2010, apa

Turkmenischer Botschafter in Aserbaidschan
Sowjetbürger
Turkmene
Geboren 1970
Gestorben 2010
Mann